De Marathon van Barcelona is een hardloopevenement dat sinds 1978 wordt gehouden. De hoofdafstand betreft de marathon (42,195 km).  Het parcoursrecord bij de mannen is sinds 2010 in handen van de Keniaan Jackson Kipkoech Kotut met een tijd van 2:07.30. Bij de vrouwen heeft de Ethiopische Helen Bekele Tola sinds 2017 met 2:25.04 de snelste tijd op haar naam staan. Het parcours behoort hiermee tot de snelste marathons van Spanje.

Geschiedenis
De wedstrijd heette in 1978 de Catalunya Marathon, maar kreeg in 2005 de huidige naam.
Het deelnemersaantal is de laatste jaren hard gegroeid. Meer dan 16.000 marathonlopers namen in 2017 deel aan de wedstrijd over de klassieke afstand, waarmee de marathon van Barcelona op de achtste plaats staat van de grootste marathons in Europa.
De editie van 2020 werd verplaatst naar oktober vanwege het rondwarende coronavirus in Spanje.

Parcours
De start en finish liggen op de Plaça d'Espanya aan de voet van de Montjuïc in het district Sants-Montjuïc. Het parcours gaat langs Camp Nou, terug naar Plaça d'Espanya, langs de Sagrada Família, langs het strand, om de oude stad en via de kust terug naar Plaça d'Espanya. Het parcours wordt gekenmerkt door lange rechte wegen met scherpe bochten. Het parcours lijkt vlak, maar het hoogteprofiel is heuvelachtig. Met name het stuk tussen 25–27 km en 39–41 km gaat omhoog.

Statistieken

Top 10 snelste overall
Met een gemiddelde tijd van 2:06.27,1 staat Barcelona op de 16e plaats van Lijst van snelste marathonsteden.

(tabel bijgewerkt t/m 2022)

Uitslagen

Deelnemers 
Hieronder staat een tabel met de ontwikkeling van het aantal gefinishte marathonlopers:

Externe links
 Officiële website
 Informatie op marathoninfo.free.fr
 Barcelona Marathon op www.arrs.run